Topònims:
 Samson (riu), riu de Bèlgica que neix al Condroz al nucli Sorée de Gesves (Província de Namur)
 Saint-Samson-sur-Rance, municipi francès a la regió de Bretanya, departament de Costes del Nord
 Samson (Alabama) 
 Biografies:
 Samson Occom (New London, Connecticut, 1723-1792), predicador pequot
 Peter Samson (1941, Fitchburg, Massachusetts, EUA), científic expert en ciències de computació
 Polly Samson (Londres, 1962), periodista i muller del membre de Pink Floyd David Gilmour
 Música:
 Samson (grup), banda britànica de heavy metal formada el 1977 pel guitarrista i cantant Paul Samson
 Samson et Dalila (Samsó i Dalila) òpera en tres actes de Camille Saint-Saëns amb llibret en francès de Ferdinand Lemaire
 Samson (Händel), oratori de Georg Friedrich Händel